Маундер, Эдвард Уолтер — английский астроном, получил известность благодаря работам, посвящённым изучению солнечной активности.
 Маундер, Энни — британский и ирландский астроном.
 Маундер — крупный ударный кратер в северной части Моря Восточного на обратной стороне Луны.